Жюпиле Лига 1994/1995 — 92-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 19 августа 1994 года и закончился 20 мая 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1994/1995
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1994 году
Спорт в Бельгии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995